La categoria 81 kg è stata la quarta categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 31 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 34 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione del sudcoreano Kim Jae-Bum che ha superato in finale il tedesco Ole Bischof.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

M081